LR poate fi:

 Lawrenciu, element chimic cu simbolul Lr
 Liberia, codul ISO al acestei țări
 .lr, domeniu de internet de nivel superior, pentru Liberia
 Little Rock, Arkansas, capitala statului Arkansas, din Statele Unite ale Americii
 Land Rover, producător de mașini de teren
 Stăpânul Inelelor (engleză: The Lord of the Rings)
 Loteria Română

Legături externe 
  „lr” la acronymfinder.com